Georges Perec (1936–1982), romancista, argumentista e ensaista francês;
Marie-José Perec (1968), atleta francesa especialista em provas de velocidade;
2817 Perec, asteróide da cintura principal, a 1,9355819 UA.

Ver também

Desambiguações de sobrenomes